Чемпіонат Хмельницької області з футболу 2003 — чемпіонат Хмельницької області з футболу, який тривав з квітня по жовтень 2003 року.

Команди-учасниці 

У Чемпіонат Хмельницької області з футболу 2003 взяли участь 11 команд:

Фінальна таблиця 

|}

Джерела 
 Хмельницкая областная федерация футбола. Таблица результатов первенства (кубка) области по футболу (высшая группа). апрель-октябрь 2003 г. — Хмельницький, 2003. 

Чемпіонат Хмельницької області з футболу
2003 у футболі
2003 в українському спорті